ФК Джюгас () е литовски футболен отбор от град Телшай. Състезава се в А Лига, най-високото ниво на литовския футбол.

Играе домакинските си срещи на „Централен стадион“ () в Телшай с капацитет 3000 зрители.

Успехи 
 Първа лига:
  Победител (1): 2019

Сезони (2015 – …)

Български футболисти 
 Наско Милев: (2021)
 Мирослав Пушкаров: (2021)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 А Лига Официален сайт
  Профил на клуба в сайта soccerway

Литовски футболни отбори